Aubignosc steht für

 Aubignosc (provenzalisch: Aubinhòsc), französische Gebirgsgemeinde im Département Alpes-de-Haute-Provence

Aubignosc ist der Name von
 Alfred Frédéric Brun d'Aubignosc (1804–1858), französischer Offizier
 Louis-Philibert Brun d’Aubignosc (1774–1847), französischer Offizier und „Kaiserlicher Intendant“ zur sogenannten „Franzosenzeit“ in Norddeutschland